Název Olbramice má více obcí:
 Olbramice (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Olbramice (okres Ostrava-město) – obec v okrese Ostrava-město

Podobné názvy 
 Olbramovice